Мерана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 182 человека (2008 г.), плотность населения составляет 19 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 15010. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святой Фирм, празднование 8 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/